Camel – fiume della Cornovaglia
 Camel – gruppo musicale rock progressivo
 Camel – album dell'omonimo gruppo
 Camel (ex Sopworth Camel) – gruppo musicale beat inglese nato in Italia
 Camel – marca di sigarette
 Sopwith Camel – aeroplano britannico della prima guerra mondiale
 CAML (pronunciato "camel") – linguaggio di programmazione
 Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic – insieme di standard per il cuore rete GSM o UMTS.

Altri progetti